PVO steht für:
 Partiya Velikoe Otechestvo, russische Partei
 Performance Vehicle Operations, vorheriger Name von Street and Racing Technology
 Pohjolan Voima Oy, finnisches Energieversorgungsunternehmen
 Pioneer Venus Orbiter, Orbiter der Pioneer-Venus-Mission
 Reales Tamarindos Airport (IATA-Code), geschlossener Flughafen von Portoviejo, Provinz Manabí, Ecuador

Abkürzung